Ма́ле, Мале́ — топоним и фамилия.

Топоним 
 Мале — столица Мальдивской республики.
 Мале — международный аэропорт Мальдив.
 Мале (провинция Тренто) — коммуна в Италии.
 Мале — деревня в Усть-Куломском районе Коми.

Фамилия 
 Мале, Жан-Ролан (1675—1736) — французский экономист и историк финансов. Член Французской академии.
 Ван Мале, Адри (1910—1990) — нидерландский футболист, вратарь.
 Мале, Клод-Франсуа (1754—1812) — французский военачальник, генерал в эпоху Первой империи, руководитель восстания в Париже против Наполеона I (1812).
 Мале, Лео (1909—1996) — французский писатель, автор детективной и сюрреалистической прозы.

Другие 
 Мале (язык) — омотский язык в Эфиопии.

См. также 
 Малео (значения)
 Мали (значения)
 Male
 Меле